Weymar ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Weymar, deutscher Fußballspieler
 Carl Theodor Weymar (1803–1839), deutscher Theaterschauspieler
 Ernst Weymar (1920–1986), deutscher Historiker
 Friederike Weymar (* 1981), deutsche Filmeditorin
 Hans Weymar (1884–1959), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Weimar (Begriffsklärung)
 Weymarn